Рудничный  (ранее Артемьевский) — микрорайон города Кизела в Пермском крае. С 1944 до 2004 гг. был посёлком городского типа, подчинённым городу Кизелу Пермской области.

География 
Расположен южнее основной части города на границе Кизеловского городского и Губахинского муниципального округов, на склоне довольно высокого увала. Севернее Рудничного находится самая высокая точка — 424 м.

История 
История возникновения Рудничного связана с открытием в 1783 году Артемьевского рудника. Было построено одноимённое поселение для рабочих Артемьевский (Артёмовский). В 1910 году население Артемьевского рудника насчитывало 829 человек (123 двора). В селении были: часовня, в дальнейшем ставшая православной церковью, училище, 3 торговые лавки. Торжки в селении бывали 20 ноября.

В январе 1939 года в посёлке была пущена в эксплуатацию шахта «Рудничная».

17 апреля 1944 года Артемьевский (Артёмовский) получил статус посёлка городского типа и как посёлок шахты «Рудничная» новое наименование —  Рудничный. Наибольшего развития посёлок достиг в 50-е годы XX века: бурно строился Верхний посёлок -появились новые улицы с клубом, библиотекой, детским садом, яслями. В Нижнем посёлке в эти годы было построено новое здание средней школы. В 1959 году население Рудничного достигло максимума — 5,1 тыс.человек. Наряду с шахтой «Рудничная» работал кирпичный завод.

27 декабря 2004 года включён в состав города Кизел.

Полезные ископаемые 
На территории посёлка имеется небольшое месторождение кирпичных глин, которое стоит на государственном балансе в группе «Резервные» (803 тыс. м³).

Население

Ссылки 
 
 Рудничный в Энциклопедии Пермского края

Примечания 

Бывшие посёлки городского типа Пермского края
Исчезнувшие населённые пункты Пермского края
Микрорайоны городов Пермского края